Чернишенко Сергій Вікторович - Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницького національного університету

Освіта 
Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет за спеціальністю «Прикладна математика».
1986 р. – захистив кандидатську дисертацію «Ітераційні методи аналізу та оптимізації одного класу динамічних систем» (фізико-математичні науки, спеціальність 01.01.07 – Обчислювальна математика) у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченко.
2006 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Динаміка лісових біогеоценозів степової зони України (нелінійні процеси: сукцесії, інформаційні взаємодії, рекультивація)».
З 1999 року Чернишенко С.В. є членом НМК Міністерства освіти та науки України з прикладної математики. Він є одним з авторів діючого стандарту.
З 2007 року призначений заступником голови НМК з «Прикладної математики» та «Інформатики» і є головою підкомісії НМК з прикладної математики.
З 1996 р. – активний учасник Програми Європейського Союзу підтримки вищої освіти Tempus.
У 2000 р. нагороджений почесним званням «Відмінник освіти України».

Наукова робота 
Чернишенко С. В. є автором більш як 150 наукових робіт, брав участь у роботі більш як 40 наукових конференцій, які відбулися у 11 країнах світу. Він є членом Академії інформатизації освіти (з 1996 р.), членом-кореспондентом Міжнародної академії інформатизації (з 1996 р.), Академії соціальних технологій (з 2001 р.), Української екологічної академії (з 2003 р.). В 1996-2000 рр. був ві-це-президентом Східноєвропейського товариства з математичної екології. Входить до складу редколегії журналу "Екологія та ноосферологія", міжнародного наукового комітету щорічної конференції "Математика. Комп'ютер. Освіта", входив до оргкомітетів декілька інших міжнародних конференцій, є членом декількох наукових товариств.

Основні наукові праці 
   
 Chernyshenko S.V. Optimal control of the animal populations size under limited resources. In: "Recent problems of computers and programming". - Dniepropetrovsk University Press, 1980, p. 132-136.(Russian)
 Chernyshenko S.V. An iterative method of the reduction of a nonlinear optimization problem to the moment problem. In: "Differential equations and their applications". - Dniepropetrovsk University Press, 1982, p. 132-138. (Russian)
 Rojtman A.B., Chernyshenko S.V. Optimal control of the reliability of complex systems during operation. Reliability and longevity of machines and structures (Kiev), V.4, 1983, p. 11-14. (Russian)
 Chernyshenko S.V. A modification of the Lagrange method for the parametric optimization in the short-term control problem. In: "Methods for solving nonlinear problems and for data processing".- Dniepropetrovsk University Press, 1983, p. 181-186. (Russian)
 Chernyshenko S.V. Optimal control of the size in isolated animal populations. In: "Methods for solving nonlinear problems and for data processing".- Dniepropetrovsk University Press, 1983, p. 186-200. (Russian)
 Chernyshenko V.M., Chernyshenko S.V. A theorem on the convergence of the Newton-Kantorovich method with successive approximation of the inverse operator. In: "Methods for solving nonlinear problems and for data processing".- Dniepropetrovsk University Press, 1985, p. 189-193. (Russian)
 Chernyshenko S.V. A theorem on the convergence of the combined Newton-Kantorovich method. In: "Methods for solving nonlinear problems and for data processing".- Dniepropetrovsk University Press, 1985, p. 193-199. (Russian)
 Rojtman A.B., Chernyshenko S.V. The model of the reliability growth in the stock of compound product during operation. Proc. UkSSR Akad. Sci., series A, 1985, No. 2, p. 69-72.
 Chernyshenko S.V. Mathematical methods in the problems of optimal oppression of pest populations with pesticides. In: "Problems of steppes forestry and scientific base for forest regeneration".- Dniepropetrovsk University Press, 1985, p. 104-110. (Russian)
 Chernyshenko S.V. Iterative methods for analysis and optimization of one class of dynamic systems. Thesis of dissertation. 1986, Kiev. (Russian)
 Chernyshenko S.V. Nonlinear optimization models of the reliability growth process for complex engineering systems. "Reliability and longevity of machines and structures" (Kiev), V.9, 1986, p. 25-29. (Russian)
 Chernyshenko V.M., Chernyshenko S.V. Necessary conditions for optimality in the method of stepwise linearization in the control of nonlinear systems. In: "Method for solving nonlinear problems, and data processing".- Dniepropetrovsk University Press, 1986, p. 86-92. (Russian)
 Shainskaja A.M., Dvoretsky A.I., Chernyshenko S.V., Voronovsky J.L., Annenkova S.V. Numerical methods for calculations of the kinetic indexes of ferment regulators of irradiated organism. In: "Molecular mechanisms of the influence of exo- and endogenic factors on organisms".- Dniepropetrovsk University Press, 1987, p. 86-92. (Russian)
 Chernyshenko S.V. An iterative method for the special Hammershtein equation solving. In: "Applied problems in the mathematical physics and the discrete mathematics".- Dniepropetrovsk University Press, 1987, p. 117-121. (Russian)
 Chernyshenko S.V. Modifications of the general secant method. In: "Algorithms of solving of applied mathematics problems".- Dep. VINITI, 1987, No. 861-B87, p. 132-136. (Russian)
 Chernyshenko S.V. Some generalizations of the bisection method in the R2 space In: "Problems of applied mathematics and mathematical simulation".- Dniepropetrovsk University Press, 1988, p. 142-147. (Russian)
 Chernousenko V.M., Chernyshenko S.V., Chernenko I.V. Analysis of nonlinear models of distributed learning system. In: Nonlinear and turbulent processes in physics. Proceeding of the III International workshop. Kiev, Naukova Dumka. 1988. V.I, p. 239-243.
 Chernousenko V.M., Chernyshenko S.V., Misyura A.N. Nonlinear diffusion model of population evolution. In: Nonlinear and turbulent processes in physics. Proceeding of the III International Workshop. 1988, Kiev, Naukova Dumka, V. I, p. 244-247.
 Chernousenko V.M., Chernenko I.V., Chernyshenko S.V. Bifurcations in the modified Eigen hypercycle. In: Nonlinear and turbulent processes in physics. Proceeding of the III International workshop. Kiev, Naukova Dumka, 1988, V. II, p. 21-24.
 Misyura A.N., Chernyshenko S.V. The influence of amphibian on the level of technogenic environmental pollution in the Zaporozhye reservoir. In: "Problems of protection and judicious exploitation of the Zaporozhye reservoir resources".- Dniepropetrovsk University Press, 1988, p. 151-155. (Russian)
 Chernousenko V.M., Chernenko I.V., Chernousenko V.M. The dynamics of soliton vortexes. Proc. UkSSR Akad. Sci., series A, 1988, No. 7, p. 74-76.
 Chernousenko V.M., Chernenko I.V., Chernousenko V.M. Dipole and monopole vortices in dispersive media. Preprint ITP-87-168E, Institute for Theoretical Physics, Kiev, 1988. Getmanets A.J., Matyukha L.A., Klyavzo S.P.,
 Chernyshenko S.V. Features of a soil herbicide destruction in the conditions of intensive technology of maize cultivation. Agricultural chemistry (Moscow), 1988, No. 11, p. 113-115. (Russian)
 Chernousenko V.M., Chernenko I.V. Chernyshenko S.V. The dynamics of two-dimensional vortex motion. Physica Scripta (Sweden), 1988, V. 38, p. 721-723.
 Chernousenko V.M., Chernenko I.V., Chernyshenko S.V. An exact vortex solution of the modified Charney-Petviashvily equation. Proc. USSR Akad. Sci., 1989, V. 304, No. 6, p. 1357-1360.
 Chernyshenko S.V. Constructing of Poisson flows on the base of continuous differential models. In: "Automatic control systems in researches". 1989. Dniepropetrovsk University Press, p. 23-27. (Russian)
 Chernousenko V.M., Chernenko I.V., Chernyshenko S.V. Draft vortex in continuous media. Preprint ITP-89-69E, Institute for Theoretical Physics, Kiev, 1989.
 Vinnichenko A.N., Livenskaya O.A., Chernyshenko S.V. Structural investigation of zea mays a-proteins. In: Macro Molecules, Genes and Computes. Chapter Two. Symposium Abstract.- Waterville Valley, New Hampshire, 1989.
 Chernousenko V.M., Chernenko I.V., Chernyshenko S.V. Models of vortex motion in atmosphere and ocean. In: "Methods for solving mathematical physics problems and for data processing".- Dniepropetrovsk University Press, 1990, p. 4-7. (Russian)
 Misyura A.N., Chernyshenko S.V. Bioaccomulation of toxicants in the amphibian organs and its use in bioindication. In: Physiological and Biochemical Approaches to the Toxicological Assessment of Environmental Pollution. 12-th annual conference, Utrecht (The Netherlands), 1990.
 Misyura A.N., Chernyshenko S.V., Varenko N.I. Conservation and use of frog populations in the conditions of pollution with industrial sewage. In: "Amphibian zooculture". 1990, Nauka, Moscow, p. 35-40.
 Chernyshenko S.V., Misyura A.N., Leont'eva O.A. Statistic method application in bioindication using frog populations. In: "Bioindication and Biomonitoring". 1991, Nauka, Moscow, p. 224-229.
 Oginova I.A., Chernyshenko S.V. Biometrics in the plant ecology with elements of programming. Hand book. Dniepropetrovsk University Press, 1991. (Russian)
 Pokarzhevskii A.D., Krivolutskii D.A., Chernyshenko S.V. Information in ecosystems: bioindication aspects. In: Bioindicators and Biomonitoring. Proc. of International Symposium. 1991, Zagorsk, p. 117-119.
 Chernyshenko S.V. Complex statistic algorithms in bioindication using parametric analysis of frog populations in various polluted areas. In: Bioindicators and Biomonitoring. Proc. of International Symposium. 1991, Zagorsk, p. 142-147. (Russian)
 Chernyshenko S.V. The base software for personal computer IBM PC. Hand book. Dniepropetrovsk University Press, 1991. (Russian).
 Chernenko I.V., Chernyshenko S.V., Kuz'min M.V. Modeling of micro structure of the Cusp Catastrophe. In: "Problems of applied mathematics and mathematical simulation". Dniepropetrovsk University Press, 1991, p. 90-92 (Russian).
 Chernyshenko S.V., Chernenko I.V. Catastrophic phenomena in Eigen's Hypercycle and modelling environmental pollution. In: 2nd European Conference on Ecotoxicology.Abstracts. Amsterdam (Netherlands), 1992.
 Shtemenko N.I., Vinnichenko A.N., Matyukha L.A., Chernyshenko S.V. Accumulation of free aminoacids in maize grain under effect of pesticide. Physiology and biochemistry of cultivated plants (Kiev), 1992, V. 24, No. 2, p. 163-168.
 Chernyshenko S.V., Chernenko I.V. Modified Eigen Hypercycle and Ecological Catastrophes. In: 1st SETAC World Congress. Ecotoxicology and Environmental Chemistry - a Global Perspective. Abstracts. Lisbon (Portugal), 1993.
 Chernyshenko S.V. Discrete effects in aquatic ecosystems' behaviour. In: 3rd International Conference "Aquatic Ecosystem Health & the Ecological Significance of Bioassay Techniques". Abstracts. Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, U.S.A., 1993, p. 32.
 Chernyshenko S.V. Ecological models with integer phase coordinates: the connection of differential equations and stochastic flows. In: Bulletin of Dniepropetrovsk University. Biology and Ecology. Dniepropetrovsk University Press, 1993, p. 20-27.
 Krivolutskii D.A., Chernyshenko S.V. Methods of theory of information and bioindication problems. In: Bulletin of Dniepropetrovsk University. Biology and Ecology. Dniepropetrovsk University Press, 1993, p. 34-35. (Russian)
 Chernyshenko S.V., Lyndya I.L. Bioindication researches in ecological monitoring of Dnieprovsky-Orelsky Natural Reserve. In: Bulletin of Dniepropetrovsk University. Biology and Ecology. Dniepropetrovsk University Press, 1993, p. 39-40. (Russian)
 Chernyshenko S.V., Chumakova I.A., Gorgo Y.N Computer system for control of rare amphibians data base. In: Bulletin of Dniepropetrovsk University. Biology and Ecology. Dniepropetrovsk University Press, 1993, p. 125-126. (Russian)
 Zagubizhenko N.I., Chernyshenko S.V., Misyura A.N., Smirnov Y.B. Investigaton of heavy metals migration in ecosystems food chain under technogenic pressure. In: Central and Eastern European Regional Meeting. "Environmental Toxicology: Pathways of Antropogenic Pollutants in the Environment and Their Toxic Effects". Abstracts. Porabka-Kozubnik, Poland, 1993, p. 38.
 Misyura A.N., Chernyshenko S.V., Poloz O.V., Nozdrachov V.V. Amphibians as the bioindicators of habitats pollution under the techogenic influence. In: Second International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Abstracts. Taipei International Convention Center, Taipei, Taiwan, Republic of China, 1993.
 Chernyshenko S.V. Discrete effects in behaviour of small ecosystems. In: BioGeoMon. Symposium on Ecosystem Behaviour: Evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments. Prague, Czechia, 1993, p. 46-48.
 Chernyshenko S.V., Chumakova I.A. Integrated computer package for ecomonitoring data processing. In: BioGeoMon. Symposium on Ecosystem Behaviour: Evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments. Prague, Czechia, 1993, p. 50-51.
 Chernyshenko S.V. Comparative analysis of discrete and continuous models in socio-ecology. In: Catastrophic Phenomena in Soviet Society and Self-Organized Behaviour of Social Systems. Koblenz, Germany, 1993, p. 133-146
 Chernyshenko S.V., Chumakova I.A. Integrated computer package for handling ecological monitoring data. In: Third European Conference on Ecotoxicology. Abstracts. Zurich, Switzerland, 1994, p. 8.13
 Misyura A.N., Chernyshenko S.V. Tranfer of heavy metals in food chains (the link "insect-frog"). In: "EERO Symposium on Chemical Risk Assesment. Abstracts". Moscow, 1994, p. 36-37.
 Chernyshenko S.V. Qualitative investigation of two-dimensional modification of the Eigen hypercycle and internal catastrophes. In: "Problems of applied mathematics and mathematical simulation". Dniepropetrovsk University Press, 1995, p. 74-79 (Russian).
 Chernyshenko S.V. Statistical approach to bioindication problem: identification with two contrast classes. In: 8th International Bioindicators Simposium. Abstracts. Ceske Budejovice, Czech Republic, 1995.
 Chernyshenko S.V., Chumakova I.A. A relative database model for ecological software. In: Biological and Technical Control Systems. Dniepropetrovsk University Press, 1995, p. 54-61 (Russian).
 Chernyshenko S.V. The open Eigen Hypercycle and selforganization of ecological systems. In: Sustainable Development: environmental pollution and ecological safety. Dniepropetrovsk University Press, 1995, Vol.I
 Chernyshenko S.V. Information approach to mathematical modelling of ecological systems. In: J. of Ecology and Noospherology, Kiev, 1995, V.I, 1-2, p. 64-77 (Russian)
 Chernyshenko S.V., Chernaya N.A., Shestopalov I.V. Model of anti-entroy effect of ecosystems evolution In: Sustainable Development: System Analysis in Ecology. Abstracts of International Conference. Sebastopol, Ukraine, 1996, p. 28.
 Chernyshenko S.V. System approach to the problem of modelling succesions in phytocoenoses. In: Problems of the step forestery and forest recultivation of landscapes. Dniepropetrovsk University Press, 1996, pp. 54–61 (Russian).
 Chernyshenko S.V. Dynamic processes in biogeocoenoses: mathematical modelling on the base of M.Eigen's hypercycle In: J. of Ecology of Industrial Regions, 1996, Vol.2 (1-2), pp. 77–90.
 Chernyshenko S.V. Mathematical modelling of dynamical structure of biogeocoenose In: J. of Ecology and Noospherology, Kiev, 1997, V.3, 1-2, p. 65-86 (Russian)
 Chernyshenko S.V. Discrete effects in dynamical differential models In: Social Science Microsimulation: Tools for Modelling, Parameter Optimisation, and Sensitivity Analysis. Dagstuhl Seminar Report, Germany, 1997, pp. 29–30.
 Chernyshenko S.V. Principal mathematical models of optimal environmental activity In: Problems of the step forestery and forest recultivation of landscapes. Dniepropetrovsk University Press, 1998, pp. 78–82 (Ukrainian).
 Chernyshenko S.V., Misyura A.N., Gasso V.Y., Zhukov A.V. Biotesting as a method of environmental assessment in industrial areas In: Biomarkers: A Pragmatic Basis for Remediation of Severe Pollution in Eastern Europe. D.B.Pekall et al. (eds.) Kluwer Academic Publishers. 1999, pp. 317–318.

Джерела і посилання 
 Офіційна вебсторінка університету
 Офіційна вебсторінка кафедри ПМ та СІ

Персоналії за алфавітом
Українські біологи